Prevalje je ime več naselij v Sloveniji:

 Prevalje, mesto v istoimenski občini
 Prevalje, naselje v občini Lukovica
 Prevalje pod Krimom, naselje v občini Brezovica